Jméno a příjmení Tomáš Martinec má více nositelů:

Tomáš Martinec (* 1976) – česko-německý hokejista
Tomáš Martinec (1973) (* 1973) – český hokejista
Tomáš Josef Martinec (1925–1995) – český římskokatolický kněz